

Acronimi 
 MLC – acronimo anglofono per la Maritime Labour Convention, ovvero la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo del 2006

Codici 
 MLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mc Alester Regional, Mc Alester (Oklahoma), Stati Uniti
 mlc – codice ISO 639-3 della lingua cao lan

Altro 
 Mlc – abbreviazione di malachite
 MLC – abbreviazione di miracolina

Note